Шиманович:

 Шиманович, Александр Кузьмич (род. 1944) — советский футболист.
 Шиманович, Владимир Константинович (род. 1941) — советский футболист.
 Шиманович, Илья Сергеевич (род. 1994) — белорусский пловец.
 Шиманович, Иоанникий Иванович (1885 — не ранее 1938) — экономист, статистик, член Всероссийского учредительного собрания.